Mondeo veut dire monde en latin.
 La Mondeo est une automobile fabriquée par le constructeur américain Ford.